Wolff – nazwisko pochodzenia głównie germańskiego; czasami używane też jako imię. Możliwe, że pochodzi od nazwy zwierzęcia o nazwie wolf, co w języku niemieckim znaczy wilk.

Osoby 
 Adam Wolff – polski historyk, mediewista, archiwista i wydawca źródeł; wioślarz, olimpijczyk, działacz sportowy
 Anna Wolff-Powęska – polska historyk idei, profesor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie stosunków polsko-niemieckich
 August Ferdynand Wolff – polski lekarz, współzałożyciel Szkoły Lekarskiej w Warszawie i Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego
 August Robert Wolff – polski księgarz i wydawca prasy oraz książek
 Betsey Wolff (Betsey Lazard) – amerykańska brydżystka
 Camille Wolff – luksemburski tenisista, olimpijczyk
 Caspar Friedrich Wolff – niemiecki lekarz, anatom, fizjolog i embriolog
 Christian Wolff – niemiecki filozof, matematyk, i prawnik; profesor na Uniwersytecie w Halle
 Christian Michael Wolff – szczecinianin, organista, pianista i kompozytor
 Earl Wolff – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego, grający na pozycji safety
 Edward Wolff – polski pianista, kompozytor
 Enrique Wolff (Enrique Ernesto Wolff) – argentyński piłkarz
 Freddie Wolff (Frederick Ferdinand „Freddie” Wolff) –  brytyjski lekkoatleta (sprinter), mistrz olimpijski 
 Fromhold Wolff (Fromhold von Ludinghausen Wolff) –  starosta dyneburski, oberszter gwardii pieszej królewskiej
 Gustaw Wolff (Kazimierz Gustaw Wolff) – polski księgarz i wydawca
 Hans Wolff (Hans Joachim Wolff) – as lotnictwa niemieckiego w I wojnie światowej
 Hans von Wolff (Johann Gottlieb Hans Freiherr von Wolff) – niemiecki wojskowy (pułkownik), dowódca 1 Atamańskiego Pułku Kozackiego, a następnie I Dońskiej Brygady Kawalerii i III Brygady Kawalerii 1 Kozackiej Dywizji Kawalerii podczas II wojny światowej
 Harold Wolff (Harold G. Wolff) – amerykański neurolog
 Harry Wolff – szwedzki bokser kategorii piórkowej, medalista mistrzostw Europy
 Hayley Wolff – amerykańska narciarka, specjalistka narciarstwa dowolnego
 Hugo Wolff (Karl Hugo Heinrich Wolff) – burmistrz Bydgoszczy (1904–1920)
 Ingrid Wolff (Ingrid Imelda Wolff) – holenderska hokeistka na trawie, brązowa medalistka olimpijska
 Jerzy Wolff – ksiądz rzymskokatolicki, malarz, grafik, krytyk sztuki
 Johann Jakob Wolff von Todenwarth – heski i cesarski dyplomata okresu wojny trzydziestoletniej
 Josh Wolff (Joshua David „Josh” Wolff) – były amerykański piłkarz
 Józef Wolff – ujednoznacznienie
 Karl Wolff (Karl Friedrich Otto Wolff) – zbrodniarz hitlerowski
 Kurt Wolff – as lotnictwa niemieckiego w I wojnie światowej
 Lester Lionel Wolff – amerykański polityk
 Louis Wolff – amerykański kardiolog
 Ludwig Wolff – ujednoznacznienie
 Magnus Wolff Eikrem – norweski piłkarz
 Maurycy Wolff (herbu Postęp) – znany lekarz warszawski
 Max Wolff – niemiecki lekarz
 Milo Wolff – amerykański fizyk i astronom
 Nat Wolff (Nathaniel Marvin Wolff) – amerykański muzyk, piosenkarz, kompozytor, gitarzysta oraz aktor
 Otto J. Wolff – amerykański polityk
 Patrick Wolff (Patrick Gideon Wolff) – amerykański szachista i trener szachowy, arcymistrz
 René Wolff – niemiecki kolarz torowy
 Richard Wolff – czeski żużlowiec
 Robert Wolff (Robert (Bobby) Wolff) – amerykański brydżysta
 Susie Wolff – brytyjska kierowca wyścigowy
 Teodor Wolff von Ludinghausen – jezuita, biskup tytularny trypolitański i koadiutor biskupstwa inflanckiego, krótko biskup inflancko-piltyński a następnie biskup diecezji chełmskiej
 Tobias Wolff (Tobias Jonathan Ansell Wolff) – amerykański pisarz
 Tilo Wolff – niemiecki muzyk, kompozytor i wokalista
 Toto Wolff – austriacki kierowca wyścigowy i rajdowy

 Zobacz też
 Wolff Heintschel von Heinegg – niemiecki profesor prawa, wykładowca
 Wolf Goldstein (Ze’ew Awni) – radziecki agent wywiadu, który prowadził działalność szpiegowską przeciwko Izraelowi

Przedsiębiorstwa 
 Gebethner i Wolff – warszawskie przedsiębiorstwo wydawnicze i księgarskie (1857–1950; zał. przez Gustawa Adolfa Gebethnera i Augusta Roberta Wolffa)
 Wolffs Telegraphisches Bureau – niemiecka agencja prasowa (1849–1934; zał. przez Bernharda Wolffa)
 Harland and Wolff (Harland and Wolff Heavy Industries) – stocznia (Belfast, Irlandia Północna; zał. 1861)

Inne 
 (5674) Wolff – planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce 
 Mons Wolff – góra w północnej części widocznej strony Księżyca, w paśmie Montes Apenninus

Zobacz też 
 Dom firmy Gebethner i Wolff w Warszawie – nieistniejąca kamienica w Warszawie, wzniesiona dla firmy wydawniczej Gebethner i Wolff
 Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (zespół WPW) – wrodzone zaburzenie przewodzenia impulsu elektrycznego w sercu, należące do tzw. zespołów preekscytacji